Ван дер Нер, Арт (1603/1604 — 1677) — голландский живописец, отец Эглона.
 Ван дер Нер, Эглон (1635—1703) — голландский живописец, сын Арта.